Valle de Guadalupe (Jalisco), een plaats in de Mexicaanse deelstaat Jalisco
 Valle de Guadalupe (Michoacán), een plaats in de Mexicaanse deelstaat Michoacán
 Valle de Guadalupe (Neder-Californië), een plaats in de Mexicaanse deelstaat Neder-Californië